

Вотервліт — місто, штат Мічиган
 Вотервліт — місто, штат Нью-Йорк